Por Jogos Pan-Americanos de Winnipeg pode se referir a duas edições diferentes dos Jogos Pan-Americanos realizadas na cidade de Winnipeg, no Canadá:

 Jogos Pan-Americanos de 1967
 Jogos Pan-Americanos de 1999

Desambiguação